White River Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 White River Township (Independence County, Arkansas)
 White River Township (Izard County, Arkansas)
 White River Township (Madison County, Arkansas)
 White River Township (Marion County, Arkansas)
 White River Township (Prairie County, Arkansas)
 White River Township (Washington County, Arkansas)
 White River Township (Gibson County, Indiana)
 White River Township (Hamilton County, Indiana)
 White River Township (Johnson County, Indiana)
 White River Township (Randolph County, Indiana)
 White River Township (Michigan)
 White River Township (Missouri)